Chris Horsman (1977-), joueur gallois de rugby à XV.
 Edward Horsman (1807-1876), homme politique britannique.
 John Whitmore Horsman (1888-1976), homme politique canadien.
 Stephen Horsman, homme politique canadien du .

Voir aussi